En la mitología griega, Astíoque (en griego antiguo Αστυοχη Astyŏchê) es el nombre de varios personajes:

 Astíoque, una hija del dios-río Simois. Era la esposa de Erictonio de Dardania y madre de Tros. 
 Astíoque, una hija del rey de Troya, Laomedonte y de la ninfa Estrimón era una princesa troyana. Se casó con Télefo y fue madre de Eurípilo, Tarcón y [irseno. Estrabón 
 Astíoque, una hija de Anfión (hijo de Zeus) y de Níobe (hija de Tántalo). A raíz de que su madre presumía y se burlaba de Leto, por su numerosa progenie, fue muerta, junto a sus hermanas, por las flechas de Artemisa. 
 Astíoque, una hija de Filante, rey de la ciudad de Éfira, en Tesprotia. Cuando Heracles conquistó esta ciudad, se unió a ella, y tuvieron un hijo, Tlepólemo.
 Astíoque, una hija de Atreo y hermana de Agamenón y Menelao. Se casó con Estrofio, rey de Fócida, con el que tuvo a Pílades. Podría ser la que otras fuentes llaman Anaxibia, también hija de Atreo.
 Astíoque, hija de Áctor, madre de Ascálafo y Yálmeno con Ares.
 Astíoque, mujer de Fílaco, madre de Protesilao y Podarces.
 Astíoque, madre de Penteo, también conocida como Agave.
 Astíoque, hija de Ítilo y posible madre de Áyax el Meno
 Astíoque, madre de Euríalo con Mecisteo